Popovac – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Čelinac

 Popovac – wieś w Chorwacji, w żupanii osijecko-barańskiej, w gminie Popovac
 Popovac – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej, w mieście Novska
 Popovac – wieś w Chorwacji, w żupanii virowiticko-podrawskiej, w gminie Voćin

 Popovac – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w gminie Paraćin
 Popovac – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w gminie Veliko Gradište
 Popovac – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w mieście Nisz